Иванищевичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Иванищевичи — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Иванищевичи — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.